La baïonnette est une arme blanche montée le plus souvent au bout d'un fusil.
 La Baïonnette journal satirique de la Première Guerre mondiale
 La baïonnette est un système de fixation utilisé notamment pour les appareils photographiques et les ampoules.
 L'« opération baïonnette » aussi appelée « opération Colère de Dieu » est une opération secrète dirigée par Israël et le Mossad visant à assassiner les personnes impliquées dans l'attentat de Munich en 1972.
 La « baïonnette intelligente » est une expression familière qui, en droit positif, désigne l'interdiction de suivre un ordre manifestement illégal.
 La fermeture à baïonnette est un système de fermeture des mousquetons d'escalade.
 Trajectoire en forme de baïonnette permettant à un aéronef de changer de piste durant l'approche lors d'un atterrissage sur un aérodrome comportant deux pistes parallèles.
 Tracé en baïonnette du réseau hydrographique d'un cours d'eau jalonné de coudes marquant de brusques changements de directions. Il s'allonge dans les dépressions subséquentes puis les abandonne, franchissant brutalement en gorges ou cluses les lignes de hauteurs, le plus souvent à l'occasion d'un passage de faille qui induit la multiplicité des angles sur le parcours du cours d'eau.
 Test de la baïonnette: test visant à déterminer l’aptitude d’un véhicule à éviter un obstacle.

Voir aussi
 Kidon, le « service action » des services secrets israéliens (Mossad).